Rahdjian ist der Familienname folgender Personen:

 Arpiné Rahdjian, österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Heribert Rahdjian (* 1936), österreichischer Politiker